Oakdale Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Oakdale Township du comté de Washington dans l'Illinois.
  du comté d'Antelope dans le Nebraska.
 Oakdale Township du comté de Noble en Oklahoma.
 Oakdale Township du comté de Washita en Oklahoma.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships